Чартофф — фамилия. Известные носители:
 Чартофф, Мелани (род. 1948) — американская актриса, режиссёр и продюсер.
 Чартофф, Роберт (1933—2015) — американский кинопродюсер.